Jean-Paul Jeunet – chef e ristoratore francese
 Jean-Pierre Jeunet – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese
 Lou Jeunet – regista, scenografa e sceneggiatrice francese
 Pierre Théodore Jeunet – tipografo ed editore francese